Штейнгарт — фамилия. Известные носители:
 Штейнгарт, Александр Матвеевич (1887—1934) — российский политик, революционер.
 Штейнгарт, Гари (род. 1972) — американский писатель еврейского происхождения.